Xah Sultan (filla de Selim I), princesa otomana del s. XVI
 Xah Sultan (filla de Selim II), princesa otomana del s. XVI
 Xah Sultan ben Abu Bakr, príncep muzaffàrida del segle XIV